|-
|3001 Michelangelo||1982 BC1|| align=right|12,4|| align=right|2,357|| align=right|0,071|| align=right|18,36|| align=right|3,618||MBA||24. januar 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3002 Delasalle||1982 FB3|| align=right|12,8|| align=right|2,240|| align=right|0,131|| align=right|6,15|| align=right|3,352||MBA||20. marec 1982||La Silla||H. Debehogne
|-
|3003 Koncek||1983 YH|| align=right|11,3|| align=right|3,023|| align=right|0,120|| align=right|11,59|| align=right|5,256||MBA||28. december 1983||Kleť||A. Mrkos
|-
|3004 Knud||1976 DD|| align=right|15,1|| align=right|2,591|| align=right|0,267|| align=right|30,15|| align=right|4,169||MBA||27. februar 1976||La Silla||R. M. West
|-
|3005 Pervictoralex||1979 QK2|| align=right|13,7|| align=right|2,369|| align=right|0,186|| align=right|2,36|| align=right|3,645||MBA||22. avgust 1979||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|3006 Livadia||1979 SF11|| align=right|14,0|| align=right|2,433|| align=right|0,189|| align=right|3,05|| align=right|3,794||MBA||24. september 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|3007 Reaves||1979 UC|| align=right|12,4|| align=right|2,369|| align=right|0,133|| align=right|8,34|| align=right|3,645||MBA||17. oktober 1979||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3008 Nojiri||1938 WA|| align=right|12,0|| align=right|3,170|| align=right|0,139|| align=right|00,80|| align=right|5,644||MBA||17. november 1938||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|3009 Coventry||1973 SM2|| align=right|14,1|| align=right|2,197|| align=right|0,205|| align=right|4,56|| align=right|3,256||MBA||22. september 1973||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|3010 Ushakov||1978 SB5|| align=right|12,2|| align=right|3,221|| align=right|0,175|| align=right|2,04|| align=right|5,780||MBA||27. september 1978||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|3011 Chongqing||1978 WM14|| align=right|11,9|| align=right|3,201|| align=right|0,202|| align=right|6,22|| align=right|5,725||MBA||26. november 1978||Nanking||Purple Mountain
|-
|3012 Minsk||1979 QU9|| align=right|11,1|| align=right|3,229|| align=right|0,063|| align=right|18,27|| align=right|5,800||MBA||27. avgust 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|3013 Dobrovoleva||1979 SD7|| align=right|13,3|| align=right|2,359|| align=right|0,140|| align=right|3,67|| align=right|3,623||MBA||23. september 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|3014 Huangsushu||1979 TM|| align=right|13,0|| align=right|2,365|| align=right|0,228|| align=right|00,99|| align=right|3,636||MBA||11. oktober 1979||Nanking||Purple Mountain
|-
|3015 Candy||1980 VN|| align=right|11,1|| align=right|3,397|| align=right|0,165|| align=right|17,43|| align=right|6,261||MBA||9. november 1980||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3016 Meuse||1981 EK|| align=right|12,4|| align=right|2,837|| align=right|0,042|| align=right|2,90|| align=right|4,778||MBA||1. marec 1981||La Silla||H. Debehogne; G. DeSanctis
|-
|3017 Petrovic||1981 UL|| align=right|11,4|| align=right|2,607|| align=right|0,131|| align=right|11,83|| align=right|4,208||MBA||25. oktober 1981||Kleť||A. Mrkos
|-
|3018 Godiva||1982 KM|| align=right|12,8|| align=right|2,369|| align=right|0,186|| align=right|4,74|| align=right|3,646||MBA||21. maj 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3019 Kulin||1940 AC|| align=right|11,7|| align=right|2,863|| align=right|0,055|| align=right|3,22|| align=right|4,843||MBA||7. januar 1940||Konkoly||G. Kulin
|-
|3020 Naudts||1949 PR|| align=right|12,2|| align=right|2,762|| align=right|0,063|| align=right|6,28|| align=right|4,589||MBA||2. avgust 1949||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|3021 Lucubratio||1967 CB|| align=right|11,9|| align=right|3,182|| align=right|0,256|| align=right|16,55|| align=right|5,675||MBA||6. februar 1967||Zimmerwald||P. Wild
|-
|3022 Dobermann||1980 SH|| align=right|13,4|| align=right|1,931|| align=right|0,104|| align=right|23,53|| align=right|2,684||MBA||16. september 1980||Kleť||Z. Vávrová
|-
|3023 Heard||1981 JS|| align=right|13,6|| align=right|2,217|| align=right|0,086|| align=right|4,00|| align=right|3,300||MBA||5. maj 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3024 Hainan||1981 UW9|| align=right|10,7|| align=right|3,421|| align=right|0,122|| align=right|14,78|| align=right|6,327||MBA||23. oktober 1981||Nanking||Purple Mountain
|-
|3025 Higson||1982 QR|| align=right|11,6|| align=right|3,200|| align=right|0,088|| align=right|21,02|| align=right|5,722||MBA||20. avgust 1982||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|3026 Sarastro||1977 TA1|| align=right|11,9|| align=right|3,029|| align=right|0,030|| align=right|9,66|| align=right|5,271||MBA||12. oktober 1977||Zimmerwald||P. Wild
|-
|3027 Shavarsh||1978 PQ2|| align=right|13,3|| align=right|2,673|| align=right|0,220|| align=right|1,97|| align=right|4,369||MBA||8. avgust 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|3028 Zhangguoxi||1978 TA2|| align=right|10,7|| align=right|3,020|| align=right|0,025|| align=right|9,51|| align=right|5,247||MBA||9. oktober 1978||Nanking||Purple Mountain
|-
|3029 Sanders||1981 EA8|| align=right|13,0|| align=right|2,240|| align=right|0,112|| align=right|3,43|| align=right|3,352||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|3030 Vehrenberg||1981 EH16|| align=right|14,3|| align=right|2,271|| align=right|0,245|| align=right|3,49|| align=right|3,422||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|3031 Houston||1984 CX|| align=right|13,0|| align=right|2,237|| align=right|0,099|| align=right|4,34|| align=right|3,344||MBA||8. februar 1984||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3032 Evans||1984 CA1|| align=right|11,4|| align=right|2,893|| align=right|0,082|| align=right|3,23|| align=right|4,921||MBA||8. februar 1984||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3033 Holbaek||1984 EJ|| align=right|13,0|| align=right|2,236|| align=right|0,096|| align=right|4,74|| align=right|3,343||MBA||5. marec 1984||Brorfelde||K. Augustesen; P. Jensen; H. J. Fogh Olsen
|-
|3034 Climenhaga||A917 SE|| align=right|12,3|| align=right|2,325|| align=right|0,210|| align=right|4,93|| align=right|3,544||MBA||24. september 1917||Heidelberg||Max Wolf
|-
|3035 Chambers||A924 EJ|| align=right|12,4|| align=right|2,634|| align=right|0,135|| align=right|2,60|| align=right|4,274||MBA||7. marec 1924||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|3036 Krat||1937 TO|| align=right|9,8|| align=right|3,212|| align=right|0,095|| align=right|22,89|| align=right|5,757||MBA||11. oktober 1937|| Simeiz || G. N. Neujmin
|-
|3037 Alku||1944 BA|| align=right|11,6|| align=right|2,676|| align=right|0,188|| align=right|18,99|| align=right|4,376||MBA||17. januar 1944|| Turku || Y. Väisälä
|-
|3038 Bernes||1978 QB3|| align=right|13,7|| align=right|2,439|| align=right|0,206|| align=right|4,72|| align=right|3,809||MBA||31. avgust 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|3039 Yangel||1978 SP2|| align=right|12,5|| align=right|2,558|| align=right|0,146|| align=right|15,28|| align=right|4,090||MBA||26. september 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|3040 Kozai||1979 BA|| align=right|14,5|| align=right|1,841|| align=right|0,201|| align=right|46,64|| align=right|2,498||MBA||23. januar 1979||Cerro Tololo||W. Liller
|-
|3041 Webb||1980 GD|| align=right|12,5|| align=right|2,587|| align=right|0,147|| align=right|14,62|| align=right|4,161||MBA||15. april 1980||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3042 Zelinsky||1981 EF10|| align=right|13,8|| align=right|2,278|| align=right|0,211|| align=right|5,00|| align=right|3,438||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|3043 San Diego||1982 SA|| align=right|13,6|| align=right|1,927|| align=right|0,107|| align=right|21,79|| align=right|2,675||MBA||20. september 1982||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|3044 Saltykov||1983 RE3|| align=right|12,0|| align=right|2,852|| align=right|0,160|| align=right|13,53|| align=right|4,814||MBA||2. september 1983||Krym–Naučnyj||N. V. Metlova; N. E. Kurochkin
|-
|3045 Alois||1984 AW|| align=right|11,4|| align=right|3,129|| align=right|0,117|| align=right|3,35|| align=right|5,535||MBA||8. januar 1984||Anderson Mesa||J. Wagner
|-
|3046 Moliere||4120 P-L|| align=right|12,2|| align=right|3,137|| align=right|0,152|| align=right|18,34|| align=right|5,555||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|3047 Goethe||6091 P-L|| align=right|12,7|| align=right|2,643|| align=right|0,026|| align=right|1,61|| align=right|4,297||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|3048 Guangzhou||1964 TH1|| align=right|13,4|| align=right|2,400|| align=right|0,146|| align=right|1,94|| align=right|3,716||MBA||8. oktober 1964||Nanking||Purple Mountain
|-
|3049 Kuzbass||1968 FH|| align=right|11,6|| align=right|3,115|| align=right|0,141|| align=right|2,50|| align=right|5,497||MBA||28. marec 1968||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|3050 Carrera||1972 NW|| align=right|14,1|| align=right|2,225|| align=right|0,189|| align=right|1,31|| align=right|3,319||MBA||13. julij 1972||Cerro El Roble||C. Torres
|-
|3051 Nantong||1974 YP|| align=right|12,8|| align=right|2,596|| align=right|0,258|| align=right|13,33|| align=right|4,183||MBA||19. december 1974||Nanking||Purple Mountain
|-
|3052 Herzen||1976 YJ3|| align=right|13,1|| align=right|2,375|| align=right|0,183|| align=right|3,91|| align=right|3,659||MBA||16. december 1976||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|3053 Dresden||1977 QS|| align=right|12,9|| align=right|2,380|| align=right|0,207|| align=right|4,62|| align=right|3,671||MBA||18. avgust 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|3054 Strugatskia||1977 RE7|| align=right|11,3|| align=right|3,095|| align=right|0,211|| align=right|2,08|| align=right|5,444||MBA||11. september 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|3055 Annapavlova||1978 TR3|| align=right|12,5|| align=right|2,563|| align=right|0,108|| align=right|15,01|| align=right|4,102||MBA||4. oktober 1978||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|3056 INAG||1978 VD1|| align=right|12,9|| align=right|2,420|| align=right|0,117|| align=right|5,65|| align=right|3,763||MBA||1. november 1978||Caussols||K. Tomita
|-
|3057 Malaren||1981 EG|| align=right|13,4|| align=right|2,261|| align=right|0,075|| align=right|7,29|| align=right|3,399||MBA||9. marec 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3058 Delmary||1981 EO17|| align=right|14,3|| align=right|2,249|| align=right|0,158|| align=right|3,55|| align=right|3,373||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|3059 Pryor||1981 EF23|| align=right|13,7|| align=right|2,269|| align=right|0,130|| align=right|2,36|| align=right|3,418||MBA||3. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|3060 Delcano||1982 RD1|| align=right|13,4|| align=right|2,279|| align=right|0,178|| align=right|7,27|| align=right|3,440||MBA||12. september 1982||Zimmerwald||P. Wild
|-
|3061 Cook||1982 UB1|| align=right|11,9|| align=right|3,086|| align=right|0,198|| align=right|3,26|| align=right|5,421||MBA||21. oktober 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3062 Wren||1982 XC|| align=right|10,8|| align=right|3,024|| align=right|0,110|| align=right|11,32|| align=right|5,257||MBA||14. december 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3063 Makhaon||1983 PV|| align=right|8,6|| align=right|5,184|| align=right|0,060|| align=right|12,18|| align=right|11,81||JUT||4. avgust 1983||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|3064 Zimmer||1984 BB1|| align=right|13,0|| align=right|2,456|| align=right|0,119|| align=right|2,94|| align=right|3,848||MBA||28. januar 1984||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3065 Sarahill||1984 CV|| align=right|11,8|| align=right|2,719|| align=right|0,063|| align=right|4,31|| align=right|4,483||MBA||8. februar 1984||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3066 McFadden||1984 EO|| align=right|11,2|| align=right|2,526|| align=right|0,134|| align=right|15,57|| align=right|4,014||MBA||1. marec 1984||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3067 Akhmatova||1982 TE2|| align=right|13,0|| align=right|2,246|| align=right|0,139|| align=right|4,53|| align=right|3,365||MBA||14. oktober 1982||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva; L. G. Karačkina
|-
|3068 Khanina||1982 YJ1|| align=right|13,2|| align=right|2,230|| align=right|0,103|| align=right|6,46|| align=right|3,330||MBA||23. december 1982||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|3069 Heyrovsky||1982 UG2|| align=right|13,8|| align=right|2,352|| align=right|0,244|| align=right|1,68|| align=right|3,606||MBA||16. oktober 1982||Kleť||Z. Vávrová
|-
|3070 Aitken||1949 GK|| align=right|13,8|| align=right|2,307|| align=right|0,197|| align=right|2,35|| align=right|3,503||MBA||4. april 1949||Brooklyn||Indiana University
|-
|3071 Nesterov||1973 FT1|| align=right|11,8|| align=right|3,212|| align=right|0,078|| align=right|2,21|| align=right|5,757||MBA||28. marec 1973||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|3072 Vilnius||1978 RS1|| align=right|14,0|| align=right|2,239|| align=right|0,180|| align=right|5,65|| align=right|3,351||MBA||5. september 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|3073 Kursk||1979 SW11|| align=right|13,5|| align=right|2,243|| align=right|0,138|| align=right|5,04|| align=right|3,358||MBA||24. september 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|3074 Popov||1979 YE9|| align=right|13,6|| align=right|2,340|| align=right|0,112|| align=right|2,43|| align=right|3,578||MBA||24. december 1979||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|3075 Bornmann||1981 EY15|| align=right|13,9|| align=right|2,275|| align=right|0,131|| align=right|9,97|| align=right|3,430||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|3076 Garber||1982 RB1|| align=right|13,7|| align=right|2,238|| align=right|0,190|| align=right|7,72|| align=right|3,348||MBA||13. september 1982||Harvard||Oak Ridge Observatory
|-
|3077 Henderson||1982 SK|| align=right|12,7|| align=right|2,241|| align=right|0,056|| align=right|1,48|| align=right|3,354||MBA||22. september 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3078 Horrocks||1984 FG|| align=right|11,6|| align=right|3,152|| align=right|0,096|| align=right|7,11|| align=right|5,596||MBA||31. marec 1984||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3079 Schiller||2578 P-L|| align=right|13,3|| align=right|2,687|| align=right|0,216|| align=right|3,92|| align=right|4,404||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|3080 Moisseiev||1935 TE|| align=right|11,7|| align=right|2,613|| align=right|0,195|| align=right|13,89|| align=right|4,224||MBA||3. oktober 1935|| Simeiz || P. F. Šajn
|-
|3081 Martinuboh||1971 UP|| align=right|13,8|| align=right|2,411|| align=right|0,183|| align=right|5,30|| align=right|3,744||MBA||26. oktober 1971||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|3082 Dzhalil||1972 KE|| align=right|12,3|| align=right|2,577|| align=right|0,076|| align=right|10,34|| align=right|4,137||MBA||17. maj 1972||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|3083 OAFA||1974 MH|| align=right|13,8|| align=right|2,285|| align=right|0,153|| align=right|6,48|| align=right|3,453||MBA||17. junij 1974||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|3084 Kondratyuk||1977 QB1|| align=right|13,2|| align=right|2,436|| align=right|0,229|| align=right|4,15|| align=right|3,802||MBA||19. avgust 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|3085 Donna||1980 DA|| align=right|13,1|| align=right|2,388|| align=right|0,101|| align=right|3,83|| align=right|3,690||MBA||18. februar 1980||Harvard||Harvard Observatory
|-
|3086 Kalbaugh||1980 XE|| align=right|13,6|| align=right|1,936|| align=right|0,027|| align=right|19,01|| align=right|2,694||MBA||4. december 1980||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3087 Beatrice Tinsley||1981 QJ1|| align=right|12,8|| align=right|3,078|| align=right|0,111|| align=right|19,83|| align=right|5,400||MBA||30. avgust 1981||Lake Tekapo||A. C. Gilmore; P. M. Kilmartin
|-
|3088 Jinxiuzhonghua||1981 UX9|| align=right|11,8|| align=right|3,019|| align=right|0,055|| align=right|10,25|| align=right|5,244||MBA||24. oktober 1981||Nanking||Purple Mountain
|-
|3089 Oujianquan||1981 XK2|| align=right|11,0|| align=right|2,935|| align=right|0,182|| align=right|16,68|| align=right|5,028||MBA||3. december 1981||Nanking||Purple Mountain
|-
|3090 Tjossem||1982 AN|| align=right|12,1|| align=right|3,172|| align=right|0,082|| align=right|9,60|| align=right|5,647||MBA||4. januar 1982||Observatorij Palomar||J. Gibson
|-
|3091 van den Heuvel||6081 P-L|| align=right|14,9|| align=right|2,350|| align=right|0,166|| align=right|2,01|| align=right|3,602||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|3092 Herodotus||6550 P-L|| align=right|11,0|| align=right|3,532|| align=right|0,122|| align=right|10,95|| align=right|6,636||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|3093 Bergholz||1971 MG|| align=right|11,5|| align=right|2,680|| align=right|0,205|| align=right|12,74|| align=right|4,387||MBA||28. junij 1971||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|3094 Chukokkala||1979 FE2|| align=right|12,0|| align=right|2,648|| align=right|0,074|| align=right|14,59|| align=right|4,309||MBA||23. marec 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|3095 Omarkhayyam||1980 RT2|| align=right|11,3|| align=right|3,497|| align=right|0,069|| align=right|2,99|| align=right|6,539||MBA||8. september 1980||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|3096 Bezruc||1981 QC1|| align=right|12,7|| align=right|2,668|| align=right|0,194|| align=right|12,15|| align=right|4,357||MBA||28. avgust 1981||Kleť||Z. Vávrová
|-
|3097 Tacitus||2011 P-L|| align=right|12,1|| align=right|2,932|| align=right|0,085|| align=right|7,46|| align=right|5,021||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|3098 van Sprang||4579 P-L|| align=right|14,7|| align=right|2,303|| align=right|0,212|| align=right|1,35|| align=right|3,494||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|3099 Hergenrother||1940 GF|| align=right|11,4|| align=right|2,878|| align=right|0,205|| align=right|15,47|| align=right|4,882||MBA||3. april 1940|| Turku || Y. Väisälä
|-
|3100 Zimmerman||1977 EQ1|| align=right|13,9|| align=right|2,259|| align=right|0,088|| align=right|2,83|| align=right|3,396||MBA||13. marec 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|3101 Goldberger||1978 GB|| align=right|14,2|| align=right|1,979|| align=right|0,047|| align=right|28,56|| align=right|2,784||MBA||11. april 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; G. Grueff; J. V. Wall
|-
|3102 Krok||1981 QA|| align=right|15,6|| align=right|2,152|| align=right|0,449|| align=right|8,42|| align=right|3,156||AMR||21. avgust 1981||Kleť||L. Brožek
|-
|3103 Eger||1982 BB|| align=right|15,38|| align=right|1,406|| align=right|0,355|| align=right|20,94|| align=right|1,666||APL||20. januar 1982||Piszkesteto||M. Lovas
|-
|3104 Durer||1982 BB1|| align=right|11,1|| align=right|2,963|| align=right|0,092|| align=right|24,19|| align=right|5,100||MBA||24. januar 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3105 Stumpff||A907 PB|| align=right|13,1|| align=right|2,263|| align=right|0,194|| align=right|6,48|| align=right|3,403||MBA||8. avgust 1907||Heidelberg||A. Kopff
|-
|3106 Morabito||1981 EE|| align=right|10,8|| align=right|3,150|| align=right|0,234|| align=right|14,84|| align=right|5,591||MBA||9. marec 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3107 Weaver||1981 JG2|| align=right|13,8|| align=right|2,203|| align=right|0,208|| align=right|1,61|| align=right|3,268||MBA||5. maj 1981||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|3108 Lyubov||1972 QM|| align=right|13,9|| align=right|2,229|| align=right|0,169|| align=right|3,29|| align=right|3,328||MBA||18. avgust 1972||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|3109 Machin||1974 DC|| align=right|11,6|| align=right|2,452|| align=right|0,089|| align=right|7,19|| align=right|3,839||MBA||19. februar 1974||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|3110 Wagman||1975 SC|| align=right|13,2|| align=right|2,562|| align=right|0,125|| align=right|2,25|| align=right|4,099||MBA||28. september 1975||Anderson Mesa||H. L. Giclas
|-
|3111 Misuzu||1977 DX8|| align=right|13,9|| align=right|2,224|| align=right|0,162|| align=right|2,02|| align=right|3,316||MBA||19. februar 1977||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|3112 Velimir||1977 QC5|| align=right|12,9|| align=right|2,379|| align=right|0,198|| align=right|3,96|| align=right|3,668||MBA||22. avgust 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|3113 Chizhevskij||1978 RO|| align=right|13,2|| align=right|2,428|| align=right|0,076|| align=right|4,98|| align=right|3,782||MBA||1. september 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|3114 Ercilla||1980 FB12|| align=right|13,5|| align=right|2,420|| align=right|0,199|| align=right|2,24|| align=right|3,764||MBA||19. marec 1980||Cerro El Roble||University of Chile
|-
|3115 Baily||1981 PL|| align=right|11,3|| align=right|2,580|| align=right|0,143|| align=right|10,17|| align=right|4,143||MBA||3. avgust 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3116 Goodricke||1983 CF|| align=right|12,5|| align=right|2,228|| align=right|0,201|| align=right|5,47|| align=right|3,326||MBA||11. februar 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3117 Niepce||1983 CM1|| align=right|12,3|| align=right|2,847|| align=right|0,060|| align=right|3,25|| align=right|4,803||MBA||11. februar 1983||Anderson Mesa||N. G. Thomas
|-
|3118 Claytonsmith||1974 OD|| align=right|10,9|| align=right|3,035|| align=right|0,064|| align=right|13,27|| align=right|5,286||MBA||19. julij 1974||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|3119 Dobronravin||1972 YX|| align=right|12,2|| align=right|3,068|| align=right|0,196|| align=right|4,73|| align=right|5,374||MBA||30. december 1972||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|3120 Dangrania||1979 RZ|| align=right|11,6|| align=right|3,027|| align=right|0,098|| align=right|12,96|| align=right|5,267||MBA||14. september 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|3121 Tamines||1981 EV|| align=right|13,4|| align=right|2,228|| align=right|0,086|| align=right|6,37|| align=right|3,325||MBA||2. marec 1981||La Silla||H. Debehogne; G. DeSanctis
|-
|3122 Florence||1981 ET3|| align=right|14,2|| align=right|1,769|| align=right|0,423|| align=right|22,17|| align=right|2,352||AMR||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|3123 Dunham||1981 QF2|| align=right|13,54|| align=right|2,462|| align=right|0,135|| align=right|2,00|| align=right|3,863||MBA||30. avgust 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3124 Kansas||1981 VB|| align=right|13,46|| align=right|2,745|| align=right|0,081|| align=right|5,91|| align=right|4,547||MBA||3. november 1981||Kitt Peak||D. J. Tholen
|-
|3125 Hay||1982 BJ1|| align=right|12,3|| align=right|2,601|| align=right|0,203|| align=right|12,77|| align=right|4,195||MBA||24. januar 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3126 Davydov||1969 TP1|| align=right|11,5|| align=right|3,005|| align=right|0,108|| align=right|9,71|| align=right|5,208||MBA||8. oktober 1969||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|3127 Bagration||1973 ST4|| align=right|12,2|| align=right|2,601|| align=right|0,199|| align=right|4,82|| align=right|4,194||MBA||27. september 1973||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|3128 Obruchev||1979 FJ2|| align=right|11,5|| align=right|3,109|| align=right|0,165|| align=right|2,94|| align=right|5,480||MBA||23. marec 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|3129 Bonestell||1979 MK2|| align=right|12,4|| align=right|2,695|| align=right|0,219|| align=right|6,92|| align=right|4,425||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|3130 Hillary||1981 YO|| align=right|12,8|| align=right|2,465|| align=right|0,201|| align=right|4,22|| align=right|3,870||MBA||20. december 1981||Kleť||A. Mrkos
|-
|3131 Mason-Dixon||1982 BM1|| align=right|12,1|| align=right|2,926|| align=right|0,038|| align=right|2,41|| align=right|5,004||MBA||24. januar 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3132 Landgraf||1940 WL|| align=right|11,6|| align=right|3,151|| align=right|0,120|| align=right|4,46|| align=right|5,592||MBA||29. november 1940||Turku||L. Oterma
|-
|3133 Sendai||A907 TC|| align=right|13,2|| align=right|2,182|| align=right|0,161|| align=right|6,57|| align=right|3,222||MBA||4. oktober 1907||Heidelberg||A. Kopff
|-
|3134 Kostinsky||A921 VA|| align=right|10,7|| align=right|3,979|| align=right|0,220|| align=right|7,64|| align=right|7,937||HLD||5. november 1921||Simeiz || S. I. Beljavski
|-
|3135 Lauer||1981 EC9|| align=right|14,0|| align=right|2,420|| align=right|0,141|| align=right|5,99|| align=right|3,765||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|3136 Anshan||1981 WD4|| align=right|11,8|| align=right|3,164|| align=right|0,130|| align=right|4,54|| align=right|5,628||MBA||18. november 1981||Nanking||Purple Mountain
|-
|3137 Horky||1982 SM1|| align=right|13,4|| align=right|2,402|| align=right|0,191|| align=right|2,47|| align=right|3,721||MBA||16. september 1982||Kleť||A. Mrkos
|-
|3138 Ciney||1980 KL|| align=right|13,4|| align=right|2,226|| align=right|0,075|| align=right|4,62|| align=right|3,321||MBA||22. maj 1980||La Silla||H. Debehogne
|-
|3139 Shantou||1980 VL1|| align=right|10,6|| align=right|3,196|| align=right|0,027|| align=right|20,51|| align=right|5,713||MBA||11. november 1980||Nanking||Purple Mountain
|-
|3140 Stellafane||1983 AO|| align=right|10,9|| align=right|3,022|| align=right|0,105|| align=right|11,26|| align=right|5,252||MBA||9. januar 1983||Anderson Mesa||B. A. Skiff
|-
|3141 Buchar||1984 RH|| align=right|10,5|| align=right|3,404|| align=right|0,077|| align=right|10,94|| align=right|6,279||MBA||2. september 1984||Kleť||A. Mrkos
|-
|3142 Kilopi||1937 AC|| align=right|12,3|| align=right|2,555|| align=right|0,087|| align=right|14,18|| align=right|4,084||MBA||9. januar 1937||Nica||A. Patry
|-
|3143 Genecampbell||1980 UA|| align=right|12,6|| align=right|2,846|| align=right|0,085|| align=right|3,10|| align=right|4,801||MBA||31. oktober 1980||Harvard||Harvard Observatory
|-
|3144 Brosche||1931 TY1|| align=right|13,6|| align=right|2,225|| align=right|0,211|| align=right|5,51|| align=right|3,319||MBA||10. oktober 1931||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|3145 Walter Adams||1955 RY|| align=right|14,4|| align=right|2,192|| align=right|0,237|| align=right|5,04|| align=right|3,245||MBA||14. september 1955||Brooklyn||Indiana University
|-
|3146 Dato||1972 KG|| align=right|13,2|| align=right|2,434|| align=right|0,199|| align=right|8,38|| align=right|3,797||MBA||17. maj 1972||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|3147 Samantha||1976 YU3|| align=right|13,7|| align=right|2,622|| align=right|0,197|| align=right|3,55|| align=right|4,244||MBA||16. december 1976||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|3148 Grechko||1979 SA12|| align=right|11,8|| align=right|3,104|| align=right|0,190|| align=right|00,74|| align=right|5,469||MBA||24. september 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|3149 Okudzhava||1981 SH|| align=right|14,0|| align=right|2,248|| align=right|0,158|| align=right|7,14|| align=right|3,371||MBA||22. september 1981||Kleť||Z. Vávrová
|-
|3150 Tosa||1983 CB|| align=right|11,0|| align=right|3,198|| align=right|0,121|| align=right|22,09|| align=right|5,717||MBA||11. februar 1983||Geisei||T. Seki
|-
|3151 Talbot||1983 HF|| align=right|12,1|| align=right|2,762|| align=right|0,140|| align=right|19,54|| align=right|4,590||MBA||18. april 1983||Anderson Mesa||N. G. Thomas
|-
|3152 Jones||1983 LF|| align=right|11,3|| align=right|2,627|| align=right|0,088|| align=right|11,33|| align=right|4,257||MBA||7. junij 1983||Lake Tekapo||A. C. Gilmore; P. M. Kilmartin
|-
|3153 Lincoln||1984 SH3|| align=right|13,3|| align=right|2,425|| align=right|0,129|| align=right|7,71|| align=right|3,775||MBA||28. september 1984||Anderson Mesa||B. A. Skiff
|-
|3154 Grant||1984 SO3|| align=right|12,6|| align=right|3,098|| align=right|0,173|| align=right|2,48|| align=right|5,451||MBA||28. september 1984||Anderson Mesa||B. A. Skiff
|-
|3155 Lee||1984 SP3|| align=right|12,6|| align=right|2,343|| align=right|0,102|| align=right|7,21|| align=right|3,585||MBA||28. september 1984||Anderson Mesa||B. A. Skiff
|-
|3156 Ellington||1953 EE|| align=right|11,3|| align=right|2,860|| align=right|0,193|| align=right|15,81|| align=right|4,836||MBA||15. marec 1953||Uccle||A. Schmitt
|-
|3157 Novikov||1973 SX3|| align=right|11,5|| align=right|3,155|| align=right|0,139|| align=right|7,60|| align=right|5,604||MBA||25. september 1973||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|3158 Anga||1976 SU2|| align=right|12,5|| align=right|2,550|| align=right|0,104|| align=right|14,58|| align=right|4,070||MBA||24. september 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|3159 Prokofʹev||1976 US2|| align=right|13,0|| align=right|2,571|| align=right|0,109|| align=right|14,60|| align=right|4,122||MBA||26. oktober 1976||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|3160 Angerhofer||1980 LE|| align=right|13,5|| align=right|2,378|| align=right|0,157|| align=right|5,08|| align=right|3,666||MBA||14. junij 1980||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3161 Beadell||1980 TB5|| align=right|12,1|| align=right|2,573|| align=right|0,171|| align=right|14,93|| align=right|4,127||MBA||9. oktober 1980||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|3162 Nostalgia||1980 YH|| align=right|11,3|| align=right|3,158|| align=right|0,153|| align=right|17,91|| align=right|5,610||MBA||16. december 1980||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3163 Randi||1981 QM|| align=right|13,6|| align=right|2,394|| align=right|0,336|| align=right|3,09|| align=right|3,703||MBA||28. avgust 1981||Observatorij Palomar||C. T. Kowal
|-
|3164 Prast||6562 P-L|| align=right|11,9|| align=right|3,153|| align=right|0,165|| align=right|2,35|| align=right|5,598||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|3165 Mikawa||1984 QE|| align=right|12,8|| align=right|2,245|| align=right|0,180|| align=right|3,93|| align=right|3,363||MBA||31. avgust 1984||Toyota||K. Suzuki; T. Urata
|-
|3166 Klondike||1940 FG|| align=right|13,0|| align=right|2,238|| align=right|0,118|| align=right|5,25|| align=right|3,348||MBA||30. marec 1940|| Turku || Y. Väisälä
|-
|3167 Babcock||1955 RS|| align=right|11,4|| align=right|2,541|| align=right|0,108|| align=right|15,59|| align=right|4,050||MBA||13. september 1955||Brooklyn||Indiana University
|-
|3168 Lomnicky Stit||1980 XM|| align=right|11,8|| align=right|2,995|| align=right|0,095|| align=right|10,55|| align=right|5,183||MBA||1. december 1980||Kleť||A. Mrkos
|-
|3169 Ostro||1981 LA|| align=right|12,73|| align=right|1,892|| align=right|0,067|| align=right|24,91|| align=right|2,603||MBA||4. junij 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3170 Dzhanibekov||1979 SS11|| align=right|12,0|| align=right|2,930|| align=right|0,084|| align=right|2,03|| align=right|5,016||MBA||24. september 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|3171 Wangshouguan||1979 WO|| align=right|10,8|| align=right|3,191|| align=right|0,137|| align=right|11,40|| align=right|5,699||MBA||19. november 1979||Nanking||Purple Mountain
|-
|3172 Hirst||1981 WW|| align=right|13,4|| align=right|2,426|| align=right|0,224|| align=right|3,65|| align=right|3,778||MBA||24. november 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3173 McNaught||1981 WY|| align=right|13,2|| align=right|2,204|| align=right|0,211|| align=right|7,80|| align=right|3,271||MBA||24. november 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3174 Alcock||1984 UV|| align=right|11,8|| align=right|3,145|| align=right|0,174|| align=right|2,38|| align=right|5,578||MBA||26. oktober 1984||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3175 Netto||1979 YP|| align=right|14,1|| align=right|2,364|| align=right|0,213|| align=right|00,64|| align=right|3,634||MBA||16. december 1979||La Silla||H. Debehogne; E. R. Netto
|-
|3176 Paolicchi||1980 VR1|| align=right|10,9|| align=right|2,876|| align=right|0,031|| align=right|18,13|| align=right|4,877||MBA||13. november 1980||Piszkesteto||Z. Knezevic
|-
|3177 Chillicothe||1934 AK|| align=right|11,9|| align=right|2,634|| align=right|0,151|| align=right|15,96|| align=right|4,273||MBA||8. januar 1934||Flagstaff||H. L. Giclas
|-
|3178 Yoshitsune||1984 WA|| align=right|11,9|| align=right|2,707|| align=right|0,384|| align=right|6,81|| align=right|4,454||MBA||21. november 1984||Toyota||K. Suzuki; T. Urata
|-
|3179 Beruti||1962 FA|| align=right|11,9|| align=right|3,099|| align=right|0,152|| align=right|1,76|| align=right|5,454||MBA||31. marec 1962||La Plata||La Plata Observatory
|-
|3180 Morgan||1962 RO|| align=right|14,6|| align=right|2,231|| align=right|0,149|| align=right|5,28|| align=right|3,331||MBA||7. september 1962||Brooklyn||Indiana University
|-
|3181 Ahnert||1964 EC|| align=right|12,8|| align=right|2,230|| align=right|0,065|| align=right|3,96|| align=right|3,328||MBA||8. marec 1964||Tautenburg||F. Borngen
|-
|3182 Shimanto||1984 WC|| align=right|12,2|| align=right|2,614|| align=right|0,145|| align=right|12,58|| align=right|4,226||MBA||27. november 1984||Geisei||T. Seki
|-
|3183 Franzkaiser||1949 PP|| align=right|12,7|| align=right|3,189|| align=right|0,131|| align=right|2,18|| align=right|5,695||MBA||2. avgust 1949||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|3184 Raab||1949 QC|| align=right|12,1|| align=right|2,667|| align=right|0,264|| align=right|8,20|| align=right|4,354||MBA||22. avgust 1949||Johannesburg||E. L. Johnson
|-
|3185 Clintford||1953 VY1|| align=right|14,0|| align=right|2,365|| align=right|0,195|| align=right|3,96|| align=right|3,637||MBA||11. november 1953||Brooklyn||Indiana University
|-
|3186 Manuilova||1973 SD3|| align=right|12,3|| align=right|3,108|| align=right|0,176|| align=right|00,80|| align=right|5,480||MBA||22. september 1973||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|3187 Dalian||1977 TO3|| align=right|13,7|| align=right|2,284|| align=right|0,059|| align=right|2,76|| align=right|3,451||MBA||10. oktober 1977||Nanking||Purple Mountain
|-
|3188 Jekabsons||1978 OM|| align=right|14,1|| align=right|2,290|| align=right|0,134|| align=right|4,70|| align=right|3,465||MBA||28. julij 1978||Bickley||Perth Observatory
|-
|3189 Penza||1978 RF6|| align=right|12,6|| align=right|3,099|| align=right|0,196|| align=right|8,23|| align=right|5,455||MBA||13. september 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|3190 Aposhanskij||1978 SR6|| align=right|12,8|| align=right|2,996|| align=right|0,118|| align=right|9,98|| align=right|5,184||MBA||26. september 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|3191 Svanetia||1979 SX9|| align=right|12,1|| align=right|2,874|| align=right|0,016|| align=right|2,74|| align=right|4,871||MBA||22. september 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|3192 A'Hearn||1982 BY1|| align=right|13,7|| align=right|2,378|| align=right|0,169|| align=right|2,89|| align=right|3,666||MBA||30. januar 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3193 Elliot||1982 DJ|| align=right|13,4|| align=right|2,296|| align=right|0,106|| align=right|5,74|| align=right|3,479||MBA||20. februar 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3194 Dorsey||1982 KD1|| align=right|12,0|| align=right|3,011|| align=right|0,104|| align=right|10,96|| align=right|5,224||MBA||27. maj 1982||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|3195 Fedchenko||1978 PT2|| align=right|12,4|| align=right|2,910|| align=right|0,066|| align=right|00,87|| align=right|4,964||MBA||8. avgust 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|3196 Maklaj||1978 RY|| align=right|12,3|| align=right|3,029|| align=right|0,029|| align=right|8,97|| align=right|5,272||MBA||1. september 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|3197 Weissman||1981 AD|| align=right|11,7|| align=right|2,665|| align=right|0,182|| align=right|16,43|| align=right|4,350||MBA||1. januar 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3198 Wallonia||1981 YH1|| align=right|12,3|| align=right|2,181|| align=right|0,239|| align=right|17,99|| align=right|3,220||MBA||30. december 1981||Haute Provence||F. Dossin
|-
|3199 Nefertiti||1982 RA|| align=right|14,84|| align=right|1,575|| align=right|0,284|| align=right|32,97|| align=right|1,976||AMR||13. september 1982||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|3200 Phaethon||1983 TB|| align=right|14,6|| align=right|1,272|| align=right|0,891|| align=right|22,18|| align=right|1,434||APL PHA||11. oktober 1983||IRAS||IRAS
|-
|3201 Sijthoff||6560 P-L|| align=right|13,7|| align=right|2,258|| align=right|0,088|| align=right|2,99|| align=right|3,393||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|3202 Graff||A908 AA|| align=right|10,7|| align=right|3,947|| align=right|0,110|| align=right|11,11|| align=right|7,842||HLD||3. januar 1908||Heidelberg||Max Wolf
|-
|3203 Huth||1938 SL|| align=right|13,9|| align=right|2,323|| align=right|0,263|| align=right|6,68|| align=right|3,541||MBA||18. september 1938||Sonneberg||C. Hoffmeister
|-
|3204 Lindgren||1978 RH|| align=right|12,2|| align=right|3,163|| align=right|0,277|| align=right|2,07|| align=right|5,625||MBA||1. september 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|3205 Boksenberg||1979 MO6|| align=right|13,4|| align=right|2,682|| align=right|0,199|| align=right|12,31|| align=right|4,391||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|3206 Wuhan||1980 VN1|| align=right|13,6|| align=right|2,553|| align=right|0,236|| align=right|8,68|| align=right|4,078||MBA||13. november 1980||Nanking||Purple Mountain
|-
|3207 Spinrad||1981 EY25|| align=right|12,1|| align=right|2,908|| align=right|0,065|| align=right|2,22|| align=right|4,957||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|3208 Lunn||1981 JM|| align=right|12,0|| align=right|3,119|| align=right|0,113|| align=right|2,34|| align=right|5,507||MBA||3. maj 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3209 Buchwald||1982 BL1|| align=right|13,6|| align=right|2,193|| align=right|0,054|| align=right|5,24|| align=right|3,247||MBA||24. januar 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3210 Lupishko||1983 WH1|| align=right|11,2|| align=right|3,116|| align=right|0,048|| align=right|13,62|| align=right|5,499||MBA||29. november 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3211 Louispharailda||1931 CE|| align=right|12,8|| align=right|2,735|| align=right|0,250|| align=right|10,51|| align=right|4,521||MBA||10. februar 1931||Williams Bay, Wisconsin||G. Van Biesbroeck
|-
|3212 Agricola||1938 DH2|| align=right|13,8|| align=right|2,256|| align=right|0,152|| align=right|7,82|| align=right|3,389||MBA||19. februar 1938|| Turku || Y. Väisälä
|-
|3213 Smolensk||1977 NQ|| align=right|12,2|| align=right|3,206|| align=right|0,151|| align=right|00,96|| align=right|5,739||MBA||14. julij 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|3214 Makarenko||1978 TZ6|| align=right|11,1|| align=right|3,014|| align=right|0,059|| align=right|11,51|| align=right|5,231||MBA||2. oktober 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|3215 Lapko||1980 BQ|| align=right|12,1|| align=right|3,124|| align=right|0,108|| align=right|7,22|| align=right|5,522||MBA||23. januar 1980||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|3216 Harrington||1980 RB|| align=right|14,0|| align=right|2,397|| align=right|0,304|| align=right|4,92|| align=right|3,711||MBA||4. september 1980||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3217 Seidelmann||1980 RK|| align=right|14,4|| align=right|2,389|| align=right|0,261|| align=right|6,14|| align=right|3,691||MBA||2. september 1980||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3218 Delphine||6611 P-L|| align=right|14,0|| align=right|2,520|| align=right|0,218|| align=right|2,71|| align=right|4,000||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|3219 Komaki||1934 CX|| align=right|11,6|| align=right|3,041|| align=right|0,125|| align=right|6,79|| align=right|5,301||MBA||4. februar 1934||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|3220 Murayama||1951 WF|| align=right|12,9|| align=right|2,226|| align=right|0,174|| align=right|6,62|| align=right|3,320||MBA||22. november 1951||Nica||M. Laugier
|-
|3221 Changshi||1981 XF2|| align=right|13,3|| align=right|2,204|| align=right|0,155|| align=right|3,66|| align=right|3,272||MBA||2. december 1981||Nanking||Purple Mountain
|-
|3222 Liller||1983 NJ|| align=right|11,4|| align=right|3,091|| align=right|0,058|| align=right|15,99|| align=right|5,433||MBA||10. julij 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3223 Forsius||1942 RN|| align=right|11,0|| align=right|2,607|| align=right|0,146|| align=right|10,05|| align=right|4,208||MBA||7. september 1942|| Turku || Y. Väisälä
|-
|3224 Irkutsk||1977 RL6|| align=right|11,3|| align=right|2,786|| align=right|0,164|| align=right|4,31|| align=right|4,650||MBA||11. september 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|3225 Hoag||1982 QQ|| align=right|13,6|| align=right|1,880|| align=right|0,053|| align=right|25,07|| align=right|2,578||MBA||20. avgust 1982||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|3226 Plinius||6565 P-L|| align=right|14,1|| align=right|2,873|| align=right|0,076|| align=right|3,07|| align=right|4,870||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|3227 Hasegawa||1928 DF|| align=right|12,5|| align=right|2,446|| align=right|0,138|| align=right|3,91|| align=right|3,825||MBA||24. februar 1928||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|3228 Pire||1935 CL|| align=right|12,5|| align=right|2,463|| align=right|0,135|| align=right|1,93|| align=right|3,865||MBA||8. februar 1935||Uccle||S. J. Arend
|-
|3229 Solnhofen||A916 PC|| align=right|12,8|| align=right|2,314|| align=right|0,154|| align=right|9,46|| align=right|3,520||MBA||9. avgust 1916||Bergedorf||H. Thiele
|-
|3230 Vampilov||1972 LE|| align=right|12,2|| align=right|3,157|| align=right|0,313|| align=right|15,47|| align=right|5,608||MBA||8. junij 1972||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|3231 Mila||1972 RU2|| align=right|13,1|| align=right|2,448|| align=right|0,126|| align=right|6,39|| align=right|3,829||MBA||4. september 1972||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|3232 Brest||1974 SL|| align=right|11,7|| align=right|3,024|| align=right|0,076|| align=right|9,87|| align=right|5,258||MBA||19. september 1974||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|3233 Krisbarons||1977 RA6|| align=right|12,9|| align=right|2,227|| align=right|0,104|| align=right|3,61|| align=right|3,323||MBA||9. september 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|3234 Hergiani||1978 QO2|| align=right|12,5|| align=right|3,101|| align=right|0,191|| align=right|00,97|| align=right|5,460||MBA||31. avgust 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|3235 Melchior||1981 EL1|| align=right|13,4|| align=right|2,688|| align=right|0,243|| align=right|13,48|| align=right|4,406||MBA||6. marec 1981||La Silla||H. Debehogne; G. DeSanctis
|-
|3236 Strand||1982 BH1|| align=right|13,7|| align=right|2,203|| align=right|0,145|| align=right|1,11|| align=right|3,269||MBA||24. januar 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3237 Victorplatt||1984 SA5|| align=right|10,6|| align=right|3,018|| align=right|0,060|| align=right|9,12|| align=right|5,241||MBA||25. september 1984||Observatorij Palomar||J. Platt
|-
|3238 Timresovia||1975 VB9|| align=right|13,4|| align=right|2,666|| align=right|0,186|| align=right|11,72|| align=right|4,351||MBA||8. november 1975||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|3239 Meizhou||1978 UJ2|| align=right|14,6|| align=right|2,184|| align=right|0,222|| align=right|3,02|| align=right|3,228||MBA||29. oktober 1978||Nanking||Purple Mountain
|-
|3240 Laocoon||1978 VG6|| align=right|10,0|| align=right|5,258|| align=right|0,126|| align=right|2,34|| align=right|12,06||JUT||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|3241 Yeshuhua||1978 WH14|| align=right|12,3|| align=right|3,046|| align=right|0,159|| align=right|1,65|| align=right|5,316||MBA||28. november 1978||Nanking||Purple Mountain
|-
|3242 Bakhchisaraj||1979 SG9|| align=right|12,3|| align=right|2,680|| align=right|0,162|| align=right|12,37|| align=right|4,386||MBA||22. september 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|3243 Skytel||1980 DC|| align=right|12,4|| align=right|3,035|| align=right|0,108|| align=right|9,35|| align=right|5,286||MBA||19. februar 1980||Harvard||Harvard Observatory
|-
|3244 Petronius||4008 P-L|| align=right|13,9|| align=right|2,244|| align=right|0,165|| align=right|3,69|| align=right|3,361||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|3245 Jensch||1973 UL5|| align=right|13,3|| align=right|3,122|| align=right|0,164|| align=right|00,34|| align=right|5,517||MBA||27. oktober 1973||Tautenburg||F. Borngen
|-
|3246 Bidstrup||1976 GQ3|| align=right|11,3|| align=right|3,193|| align=right|0,036|| align=right|21,78|| align=right|5,703||MBA||1. april 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|3247 Di Martino||1981 YE|| align=right|12,9|| align=right|2,378|| align=right|0,128|| align=right|3,94|| align=right|3,667||MBA||30. december 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3248 Farinella||1982 FK|| align=right|10,7|| align=right|3,205|| align=right|0,156|| align=right|10,87|| align=right|5,738||MBA||21. marec 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3249 Musashino||1977 DT4|| align=right|13,6|| align=right|2,346|| align=right|0,248|| align=right|3,37|| align=right|3,594||MBA||18. februar 1977||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|3250 Martebo||1979 EB|| align=right|11,4|| align=right|3,021|| align=right|0,102|| align=right|9,56|| align=right|5,249||MBA||6. marec 1979||Mount Stromlo||C.-I. Lagerkvist
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission 
© IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov